Де Смет может означать:

 Де Смет — русский баронский род нидерландского происхождения.
 Де Смет, Густаф (1935—2020) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Де Смет, Пьер Жан (1801—1873) — католический священник, иезуитский миссионер.
 Де Смет, Стейн (род. 1985) — бельгийский футболист, атакующий полузащитник клуба «Кортрейк».
 Де Смет, Тибо (род. 1998) — бельгийский футболист, защитник клуба «Гент».
 Де Смет де Нейер, Поль (1843—1913) — бельгийский католический политический деятель.